Deckeneffekt (engl. ceiling effect) steht für:
 Deckeneffekt, Messabweichung; siehe Boden- und Deckeneffekt
 Ceiling-Effekt (Pharmakologie), Eigenschaft eines Wirkstoffs, trotz höherer Dosis nicht stärker zu wirken